Ориоло:

 Ориоло — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Ориоло, Джо — американский карикатурист, художник-мультипликатор, сценарист, режиссёр и продюсер.